— японская фамилия. Иногда неправильно транскрибируется на русский как «Мацухаши» (через английское написание — Matsuhashi)

Персоналии 
 Мацухаси, Аки (род. 1992) - прыгунья с трамплина.
 Мацухаси, Дзюн (род. 1992) - теннисист.
 Мацухаси, Масару (род. 1985) - футболист.
 Мацухаси, Мики (род. 1983) - певица.
 Мацухаси, Нобору (род. 1944) - киноатёр.
 Мацухаси, Рикидзо (род. 1968) - футболист.
 Мацухаси, Сёта (род. 1982) - футболист.
 Мацухаси, Юн (род. 1989) - теннисист.

Примечания

См. также